Neulingen (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Neulingen (Altmark), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt